Shosh (, ) è una comunità rurale della regione di Askeran nella repubblica di Artsakh (fino al 2017 denominata repubblica del Nagorno Karabakh).

Conta poco più di cinquecento abitanti e sorge in zona collinare tra le città di Shushi e di Step'anakert a una decina di chilometri fra le due.

Note

Altri progetti 

Comunità della regione di Askeran